Az Eintracht Braunschweig egy 1895-ben, FuCC Eintracht néven alapított német labdarúgóklub Braunschweigben, Alsó-Szászországban.

2013. április 26-án, a Bundesliga 2 31. fordulójában az FC Ingolstadt elleni, idegenbeli mérkőzésen hosszabbításban szerzett góljukkal 1-0 arányban győztek, így az ezredforduló elején a harmadosztályban tengődő, ám korábban az élvonal stabil, nagy múltú csapata a Bundesliga 51. szezonját 1987 után megint az élvonalban tölti.

Sikerek

Nemzeti 
Bundesliga (I.): bajnok (1967)
Regionalliga Nord (II.): bajnok (1974)
Amateur-Oberliga Nord (III.): bajnok (1988)
Regionalliga Nord (III.): bajnok (2005)
3. Liga (III.): bajnok (2011)

Nemzetközi 
Bajnokcsapatok Európa-kupája: negyeddöntő (1968)
Intertotó-kupa: csoportgyőztes (1968, 1970, 1971, 1972, 1975, 1978, 1979)

Híres játékosok

Jelenlegi keret 
2016. július 24. szerint

A csapat szereplése a közelmúltban

Edzők 
A Braunschweig edzői 1937-től

Források 
 Hivatalos honlap
 Eintracht Braunschweig a Transfermarkt.de honlapján
 Eintracht Braunschweig a Bundesliga hivatalos honlapján
 Eintracht Braunschweig a Fußballdaten.de honlapján
 Eintracht Braunschweig a Weltfußball.de honlapján

Jegyzetek 

Német labdarúgócsapatok
1895-ben alapított labdarúgócsapatok